Verdrag van Amiens (1423): Bourgondië en Bretagne erkennen de Engelse aanspraak op de Franse kroon
 Vrede van Amiens (1802): vrede tussen Frankrijk en Groot-Brittannië